Eskebjerg er et flertydig stednavn:
 Eskebjerg – by i Bregninge Sogn (Kalundborg Kommune)
 Eskebjerg (Holbæk Kommune) – bebyggelse i Ugerløse Sogn
 Eskebjerg (Svendborg Kommune) – bebyggelse i Hundstrup Sogn
 Eskebjerg (Knudshoved Odde) – en bakke og arkæologisk udgravning nær Vordingborg
 Eskebjerg – navn på herregården Scheelenborg indtil 1680